Forstæder i Danmark har flere betydninger:
 Forstæder i Danmark (før 1970)
 Forstæder i Danmark (efter 1970)